Miejscowości w USA:
 Kettle River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
Gminy w USA:
 Kettle River (ang. Kettle River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine